|-
| 152601 - ||  || 22 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152602 - ||  || 22 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152603 - ||  || 14 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152604 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152605 - ||  || 16 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152606 - ||  || 17 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152607 - ||  || 23 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152608 - ||  || 12 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152609 - ||  || 19 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152610 - ||  || 22 ianuarie 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 152611 - ||  || 11 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152612 - ||  || 12 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152613 - ||  || 19 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152614 - ||  || 12 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152615 - ||  || 14 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152616 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 152617 - ||  || 12 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152618 - ||  || 16 iunie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152619 - ||  || 5 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152620 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152621 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152622 - ||  || 11 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152623 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152624 - ||  || 5 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152625 - ||  || 12 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152626 - ||  || 3 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152627 - || 1997 DF || 26 februarie 1997 ||  || 
|-
| 152628 - ||  || 9 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152629 - ||  || 11 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152630 - ||  || 7 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152631 - ||  || 8 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152632 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 152633 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 152634 - || 1997 HN || 28 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152635 - ||  || 1 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152636 - ||  || 29 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152637 - ||  || 5 iulie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 152638 - ||  || 29 iulie 1997 ||  || , 
|-
| 152639 - || 1997 PT || 3 august 1997 || Caussols || 
|-
| 152640 ||  || 5 august 1997 ||  || 
|-
| 152641 Fredreed ||  || 5 septembrie 1997 ||  || , D. R. DeGraff
|-
| 152642 - ||  || 10 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 152643 - ||  || 23 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152644 - ||  || 23 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152645 - ||  || 28 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152646 ||  || 23 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 152647 Rinako ||  || 29 octombrie 1997 || Hadano || 
|-
| 152648 - ||  || 28 octombrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 152649 - ||  || 25 octombrie 1997 || Anderson Mesa || 
|-
| 152650 - ||  || 8 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 152651 ||  || 1 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 152652 - ||  || 20 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152653 - ||  || 22 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152654 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152655 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152656 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152657 Yukifumi ||  || 4 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 152658 - ||  || 5 decembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 152659 ||  || 4 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 152660 - || 1998 CW || 5 februarie 1998 || Kleť || , 
|-
| 152661 - ||  || 20 februarie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 152662 ||  || 21 februarie 1998 ||  || 
|-
| 152663 ||  || 21 februarie 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 152664 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152665 - ||  || 18 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152666 - ||  || 20 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152667 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152668 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152669 - ||  || 22 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152670 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152671 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152672 - ||  || 21 aprilie 1998 || Caussols || 
|-
| 152673 - ||  || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152674 - ||  || 27 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152675 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152676 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152677 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152678 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152679 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
|  ||  || 27 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152681 - ||  || 22 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152682 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152683 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152684 - ||  || 30 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152685 - || 1998 MZ || 18 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152686 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152687 - ||  || 30 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152688 - ||  || 23 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152689 ||  || 30 august 1998 ||  || 
|-
| 152690 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152691 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 152692 - ||  || 30 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152693 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152694 - ||  || 12 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152695 - ||  || 15 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152696 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152697 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152698 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152699 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152700 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-